Rejosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,73, long 109,73), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,86, long 111,12), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,20, long 111,12), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 109,99), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,82, long 109,88), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 109,88), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,42, long 109,95), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 110,14), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 110,23), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 110,19), 
 Kelurahan Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,78, long 110,68), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 110,58), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 109,61), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,07, long 110,95), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,75, long 110,90), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 110,58), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 111,51), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,04, long 109,95), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 112,85), 
 Kelurahan Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,72, long 111,47), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 112,44), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,25, long 111,96), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,12, long 112,46), 
 Desa Rejosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,23, long 114,34), 

Robotskapade Indonesienförgreningar